Triplane Turmoil () — продолжение аркады Triplane Turmoil, в котором противоборствующие страны проводят воздушные сражения на трипланах.

От оригинала игру отличает наличие трёхмерной графики и круговая замкнутость карты.

Ссылки 
 Triplane Turmoil II

Компьютерные игры 2006 года
Аркады